Tresmonte steht für Ortsnamen in Spanien:
 den asturischen Namen von Trasmonte, eines Parroquia in der Gemeinde Las Regueras, siehe Trasmonte (Las Regueras)
 einen Weiler im Parroquia Tresona der Gemeinde Corvera